Батуринская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Батуринская волость (Шадринский уезд) — в составе Пермской губернии, Шадринский уезд
 Батуринская волость (Бельский уезд) — в составе Смоленской губернии, Бельский уезд
 Батуринская волость (Конотопский уезд) — в составе Черниговской губернии, Конотопский уезд